Matthew Green est un nom pouvant désigner:

 (1696-1737), poète britannique
 (1840-1914), homme politique néo-zélandais
 (né en 1970), homme politique britannique
Matthew Green (né en 1972), entraineur anglais de football à Turques-et-Caïques
 (né en 1975), journaliste et auteur britannique
 (né en 1976), cryptographe américain
Matthew Green (né en 1980), homme politique canadien de l'Ontario
 (né en 1987), joueur anglais de football
 (né en 1993), joueur anglais de cricket
, acteur et comédien anglais

Voir aussi
 (né en 1967), musicien et compositeur américain
Matthew Green, pseudonyme du nouvelliste américain 

Green, Matthew